The Promise může být:

 The Promise (album, John McLaughlin) – album Johna McLaughlina z roku 1995
 The Promise (album, Earth, Wind & Fire) – album skupiny Earth, Wind & Fire z roku 2003
 The Promise (album, Bruce Springsteen) – album Bruce Springsteena z roku 2010
 The Promise (album, Mitch Ryder) – album Mitche Rydera z roku 2012
 The Promise (kniha) – román Danielle Steelové